Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà.

Era un personatge del que es desconeix la seva relació familiar amb altres membres de la família dels Lèntuls, ni el seu primer nom. Se sap que l'any  va ser pretor a Sicília, i a l'illa va participar en la guerra servil o dels esclaus. on va sofrir una humiliant derrota.

Referències 

Lentul, Corneli pretor
Pretors de Sicília